Niggli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Niggli (1922–1985), Schweizer Mineraloge
 Arnold Niggli (1843–1927), Schweizerischer Musikhistoriker und -kritiker
 Daniel Niggli (* 1970), Schweizer Architekt
 Ernst Niggli (1917–2001), Schweizer Mineraloge
 Friedrich Niggli (1875–1959), Schweizer Komponist und Musikpädagoge
 Hedi Fritz-Niggli (1921–2005), Schweizer Strahlenbiologin
 Lucas Niggli (* 1968), Schweizer Schlagzeuger (Jazz und Neue Improvisationsmusik) und Komponist
 Marcel Alexander Niggli (* 1960), Schweizer Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosoph
 Matthias Niggli (* 1973), Schweizer Orientierungsläufer
 Paul Niggli (1888–1953), Schweizer Geowissenschaftler und Kristallograph
 Peter Niggli (* 1950), Schweizer Journalist
 Simone Niggli-Luder (* 1978), Schweizer Orientierungsläuferin
 Urs Niggli (* 1953), Schweizer Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Verlag Niggli
 Niggli-Formel
 Niggli-Nunatakker, Nunatakker im Coatsland, Antarktika